Ohne kan syfta på:

Geografi

Estland 

 Ohne (å i Estland),

Tyskland 

 Ohne (Wipper) – å, Thüringen, 
 Ohne, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen, 

Robotskapade Estlandförgreningar